Kabinet-Sjahrir I, Indonesisch kabinet van 14 november 1945 tot 12 maart 1946
Kabinet-Sjahrir II, Indonesisch kabinet van 12 maart tot 2 oktober 1946
Kabinet-Sjahrir III, Indonesisch kabinet van 2 oktober 1946 tot 3 juli 1947